PAR kan syfta på:
 PAR – en typ av radar som används av flygtrafikledare, se Precision approach radar
 PAR – en parabolform som är aluminiserad så att den reflekterar ljus, se Parabolisk aluminiserad reflektorljus
 PAR – Passiv autokatalytisk vätgasrekombinator, ett säkerhetssystem i kärnkraftverk som förhindrar vätgasexplosioner

Se även
Par - olika betydelser